RYB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Rybinsk, Oblast' di Jaroslavl', (Russia)
 RYB - Modello di colore RYB